Gaber Yacout El-Soury (? – ?) egyiptomi labdarúgóhátvéd.

Egyiptomi labdarúgók
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Egyiptomi olimpikonok
Labdarúgóhátvédek